Szegény Dzsoni és Árnika, Lázár Ervin meseregénye.
Szegény Dzsoni és Árnika, az azonos című könyv alapján 1983-ban készült film.